Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2018/19 enthält alle Spieler, die für die österreichische Schachbundesliga 2018/19 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stamm- und bis zu 8 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten maximal zwei österreichische Jugendspieler gemeldet werden. Sechs Vereine machten von dieser Option Gebrauch, wobei fünf Vereine je zwei zusätzliche Jugendliche meldeten, ein Vereine einen. Auf der anderen Seite meldeten mit Data Technology Pressbaum und Union Ansfelden zwei Vereine nur jeweils 12 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der SV Raika Rapid Feffernitz, der SC MPÖ Maria Saal und der SK Sparkasse Jenbach mit je acht eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim SV Pillenkönig St. Veit 13 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 102 Spieler zum Einsatz, von denen 24 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Matej Šebenik (Raika Rapid Feffernitz) mit 8 Punkten aus 10 Partien. Rainer Buhmann (SC MPÖ Maria Saal) und Andreas Diermair (Raika Rapid Feffernitz) erreichten je 7,5 Punkte aus 10 Partien. Mit Leon Mazi (Pillenkönig St. Veit), Dennis Gretz (Sparkasse Götzis) und Hannes Windhager (Union Ansfelden) erreichten drei Spieler 100 %, diese spielten je zwei Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2018
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SV Raika Rapid Feffernitz

SK MPÖ Maria Saal

Schachklub Sparkasse Jenbach

SV Pillenkönig St. Veit an der Glan

SK Hohenems

Mpimmo Wien – SK Ottakring

SC Sparkasse Götzis

Spielgemeinschaft Mayrhofen/Zell/Zillertal

Union Ansfelden

Data Technology Pressbaum

SIR Royal Salzburg

ASVÖ Wulkaprodersdorf

Anmerkungen 
 ASVÖ Wulkerprodersdorf zog seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurück.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2018
Schach 2019